Вале́рий Алексе́евич За́йцев (), более известный как Dvrst (читается как «Дивёрст»), — российский музыкант, автор ставшего широко известным трека «Close Eyes» и один из популяризаторов жанра дрифт-фонк в России.

Биография и карьера 
Валерий Алексеевич Зайцев родился 24 октября 2003 года в Краснодарском крае. В детстве увлекался творчеством Скриллекса, Massive Attack, Depeche Mode, Лудакриса, Xzibit, Доктора Дре и других. Музыкой начал заниматься в 12 лет, на протяжении 4 лет набираясь опыта в программе FL Studio.

Песня «Close Eyes» была написана в январе 2021 года, 1 февраля выложена в YouTube и «ВКонтакте», а 25 мая отгружена на стриминговые сервисы. Спустя полгода композиция стала вирусной в SoundCloud и TikTok, и оказалась самой популярной по итогам 2021 года среди геймеров, основываясь на статистике стриминговых сервисов.

Принял участие в создании саундтрека к игре Atomic Heart, написав ремиксы к песне Игоря Скляра «Комарово».

Особенности творчества 
Dvrst буквально за пару лет стал одним из самых востребованных современных фонк-исполнителей. Такой успех объясняется изобретением нового поджанра хип-хопа, в то время только набирающего обороты, под названием дрифт-фонк. Также Dvrst обрёл популярность благодаря видеоклипам на свои композиции, которые отличаются большим количеством винтажных материалов, кадрами из личного архива, необработанными футажами, быстрой сменяемостью кадров. Некоторые клипы содержат вырезки из популярных аниме-мультфильмов. Исполнитель подбирает видеосопровождение из элементов массовой культуры, оказавших на него влияние.

Дискография 
Примечание: в список включены только цифровые релизы под псевдонимом Dvrst. Информация взята из Spotify и Apple Music, и обновлена в феврале 2023 года.

Альбомы

Синглы

Участие в других релизах

Примечания

Комментарии

Источники 

Музыканты, известные под псевдонимами
Музыканты-электронщики России
Фонк-музыканты